Chirothecia är ett släkte av spindlar. Chirothecia ingår i familjen hoppspindlar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Hoppspindlar
Chirothecia